68-й выпуск  Вуэльта Валенсии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Валенсия. Гонка прошла с 1 по 5 февраля 2017 года в рамках UCI Europe Tour 2017. Победу одержал колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из .

Участники 
Участие в гонке приняли 25 команд: 12 команд категории UCI WorldTeam, 7 проконтинентальных и 5 континентальных команд, а также сборная Испании. Каждая команда могла состоять не белее чем из 8 гонщиков. Всего на старт соревнования вышли 199 спортсменов. До финиша доехали 166.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 5 этапов общей протяженностью 610,7 километра. Первый этап прошел в формате командной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вуэльта Валенсии 2017 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2017 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2017 году
Январь 2017 года
Февраль 2017 года